Dubrave est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Dubrave, un village situé dans le district de Brčko ;
Dubrave, un village situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dubrave, une localité située dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Dubrave, un village situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dubrave, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dubrave, un village situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie ;
 Dubrave Donje, une localité de la municipalité de Živinice, dans le canton de Tuzla ;
 Mine de Dubrave

en Croatie
Dubrave, un village situé dans la municipalité de Slunj, comitat de Karlovac.

 en Serbie
 Dubrave, un village situé dans la municipalité de Barajevo, district de Belgrade.

Voir aussi